Лига чемпионов КАФ 2009 — 13-й розыгрыш главного клубного футбольного турнира Африканской конфедерации футбола (КАФ). Финал состоял из двух матчей, которые прошли 1 и 7 ноября 2009 года. «ТП Мазембе» стал победителем 3-й раз в истории, через 41 год после предыдущего триумфа. Клуб представлял КАФ на клубном чемпионате мира 2009.

Формат и участники 
Турнир проходил по системе плей-офф до стадии 1/8 финала, победители этой стадии вышли в групповой этап, проигравшие перешли в Кубок Конфедерации. В групповом этапе 8 команд были разбиты на 2 группы по 4 команды; 2 лучшие команды вышли в полуфинал, победители которого разыгрыли трофей в двухматчевом противостоянии.

Федерации, занимающие в рейтинге КАФ места с 1-го по 12-е, имели возможность выставить по 2 команды. Так как 3 федерации разделили 12-е место в рейтинге для сезона 2009, всем трём было дано право выставить по 2 команды.

Египетский клуб «Исмаили» отказался от участия, руководство клуба приняло решение участвовать в Арабской лиге чемпионов. Таким образом, в турнире приняли участие 53 команды, представляющих 40 федераций.

Клубы двух федерации — Экваториальной Гвинеи и ЦАР — изъявили желание принять участие в турнире после окончания приёма заявок. Для них был организован промежуточный раунд, победитель которого мог пройти в 1/16 финала в случае снятия или отказа любого клуба на данной стадии, поскольку подобного не случилось, на этом их участие в турнире было окончено.

Жирным выделены 11 команд, начавших участие с 1/16 финала, минуя предварительный раунд.

Курсивом выделены клубы из ЦАР и Экваториальной Гвинеи, участвовавшие в специально организованном промежуточном раунде.

1 Серебряный призёр чемпионата Египта «Исмаили» отказался от участия в Лиге чемпионов КАФ в пользу участия в Арабской лиге чемпионов.
2 Чемпион Реюньона «Сен-Пьеруаз» отстранён от участия в турнирах КАФ после того, как клуб снялся с Лиги чемпионов КАФ 2007.

Даты матчей и жеребьёвок

Предварительный раунд 
Первые матчи прошли 30 января—1 февраля, ответные — 13—15 февраля 2009 года.

|}

3 Клуб из Гвинеи-Бисау снялся с соревнований по финансовым причинам.
4 Гамбийский клуб снялся с соревнований по финансовым причинам.
5 Матч отменён из-за начавшихся 26 января 2009 года на Мадагаскаре беспорядков.

Промежуточный раунд 
Первый матч прошёл 22 февраля, ответный — 8 марта 2009 года.

|}

В связи с тем, что ни один клуб, вышедший в 1/16 финала, не отказался от дальнейшего участия, «Аконанги» в 1/16 финала не попал.

1/16 финала 
Первые матчи прошли 13—15 марта, ответные — 3—6 апреля 2009 года.

|}

1/8 финала 
Первые матчи прошли 17—19 апреля, ответные — 2—3 мая 2009 года.

|}

Проигравшие команды продолжили участие в Кубке Конфедерации 2009.

Групповой этап

Группа A

Группа B

1/2 финала 
Федерация футбола Нигерии попросила перенести матч «Кано Пилларс» — «Хартленд» на более ранний срок в связи с подготовкой к юношескому чемпионату мира.

Первые матчи прошли 4 октября, ответные — 10 и 18 октября 2009 года.

|}

Финал 
Первый матч прошёл 1 ноября, ответный — 7 ноября 2009 года.

|}

Первый матч

Ответный матч

Чемпион

Лучшие бомбардиры

Примечания

См. также 
Кубок Конфедерации КАФ 2009

Ссылки 
 Лига чемпионов КАФ 2009 на сайте КАФ
 Результаты Лиги чемпионов КАФ 2009 на сайте GOALZZ.com
 Результаты Лиги чемпионов КАФ 2009 на сайте BBC
 Лига чемпионов КАФ на сайте MTN Football
 Статистика Лиги чемпионов КАФ 2009 на сайте RSSSF

2009
Футбол в Африке в 2009 году